Pygidiopsis är ett släkte av plattmaskar. Pygidiopsis ingår i familjen Heterophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Pygidiopsis